Die Finals des UEFA Intertoto Cups 2004 wurden von OSC Lille, dem FC Schalke 04 und dem FC Villarreal gewonnen. Diese Mannschaften konnten sich somit für den UEFA-Pokal 2004/05 qualifizieren.

1. Runde 
Die Hinspiele fanden am 19./20. Juni, die Rückspiele am 26./27. Juni 2004 statt.

|}

2. Runde 
Die Hinspiele fanden am 3./4. Juli, die Rückspiele am 10./11. Juli 2004 statt.

|}

3. Runde 
Die Hinspiele fanden am 17. Juli, die Rückspiele am 24. Juli 2004 statt.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 28. Juli, die Rückspiele am 4. August 2004 statt.

|}

Finale 
Die Hinspiele fanden am 10. August, die Rückspiele am 24. August 2004 statt.

|}

Siehe auch 
 UEFA Champions League 2004/05
 UEFA-Pokal 2004/05

Weblinks 
 Resultate auf RSSSF

UEFA Intertoto Cup
Fußballsaison 2004